Николай Сергеевич Волконский:
 Волконский, Николай Сергеевич (генерал) (1753—1821) — генерал от инфантерии, дед Л. Н. Толстого (1828—1910).
 Волконский, Николай Сергеевич (1848—1910) — действительный статский советник, депутат Государственной думы.